Альфо́нс (Альфо́нсо; , , , , , ) — мужское имя. Английское написание и звучание имени включает также «Alphonzo», пришедшее из готского языка, в котором оно звучало как «Hildefuns» (Хильдфунс), латинизированный вариант —  («Ildephonsus»). Этот вариант сохранился в испанском имени «Ильдефонсо» («Ildefonso»). По происхождению — германское двусоставное имя (например, в др.-в.-нем. Adalfuns, от слов adal (благородный) и funs (готовый (к бою). Женский вариант имени — Альфонса, Альфонсина.

Как правило, «альфонсами» в русском языке именуют мужчин, живущих на частичном или полном содержании у женщины в обмен на интимные отношения, а также, говоря шире — и на какие-то другие личные услуги. Название происходит от имени героя-любовника пьесы французского писателя Дюма-сына «Господин Альфонс» ().

Исторические личности, связанные с этим именем

Короли Неаполя 
 Альфонсо II Неаполитанский (1448—1495)

Короли Португалии 
 Афонсу I (1139—1185)
 Афонсу II (1185—1223)
 Афонсу III (1210—1279)
 Афонсу IV (1291—1357)
 Афонсу V (1432—1481)
 Афонсу VI (1656—1683)

Португальские первооткрыватели 
 Афонсу де Албукерки (1453—1515)

Короли Кастилии, Леона и Астурии 
 Альфонсо I Астурийский (739—757)
 Альфонсо II Астурийский (789—842)
 Альфонсо III Великий (866—910)
 Альфонсо IV Леонский (924—931)
 Альфонсо V Леонский (999—1028)
 Альфонсо VI Кастильский (1065—1109)
 Альфонсо VII Кастильский (1126—1157)
 Альфонсо VIII Кастильский (1158—1214)
 Альфонсо IX Кастильский (1188—1230)
 Альфонсо X Кастильский (1252—1284)
 Альфонсо XI Кастильский (1312—1350)

Короли Арагона 
 Альфонсо I Арагонский (1104—1134)
 Альфонсо II Арагонский (1162—1196)
 Альфонсо III Арагонский (1285—1291)
 Альфонсо IV Арагонский (1327—1336)
 Альфонсо V Арагонский (1416—1458)

Короли Испании 
 Альфонсо XII (1857—1885)
 Альфонсо XIII (1886—1931)

Инфант Испании 
 Альфонсо (1941—1956)

Короли Конго 
 Альфонс I (король Конго) (1505—1543)

Персонажи 
 Альфонс Элрик — персонаж манги «Стальной алхимик».
 Альфонсо Хайдрих (Элрик) — персонаж аниме «Стальной алхимик: Покоритель Шамбалы».
 Альфонс Мефесто — персонаж мультсериала «Южный парк».
 Альфонс де Пейрорад — персонаж новеллы «Венера Илльская» Проспера Мериме.

См. также 
 Сент-Альфонс

Примечания

Литература 
 Рыбакин А. И. Словарь английских личных имен. 3-е изд., испр. — М., 2000 — ISBN 5-271-00161-X

Ссылки 
 
 
 
 
 «Альфонс или Доблестный хлыщ» (историко-психологическое эссе)

Мужские имена